Sabew ist der Familienname folgender Personen:

 Mitko Sabew (auch Mitko Sabev; * 1961), bulgarischer Geschäftsmann und Besitzer des Fußballclubs FC Tschernomorez Burgas
 Todor Sabew (1928–2008), bulgarischer orthodoxer Kirchenhistoriker und Hochschullehrer